Наза́ров — поширене російське прізвище. Жіноча форма — Назарова.

 Назаров Андрій Вікторович (* 1974) — російський хокеїст, тренер.
 Назаров Віктор Миколайович (* 1957) — генерал-майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Назаров Віктор Олександрович (1893–1961) — український радянський інженер-гідролог, доктор технічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Назаров Володимир Васильович (* 1952) — російський композитор, співак, актор, кінорежисер, художній керівник музичного театру Національного мистецтва, професор, заслужений артист РРФСР, народний артист Росії.
 Назаров В'ячеслав Євгенович — український композитор.
 Назаров В'ячеслав Олексійович (1935—1977) — російський радянський письменник-фантаст та поет.
 Назаров Едуард Васильович — радянський аніматор.
 Назаров Євгеній Миколайович (* 1972) — український футболіст, тренер.
 Назаров Ігор Костянтинович (1913 — після 1979) — кандидат технічних наук, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.
 Назаров Ігор Миколайович (1977-2020) - український актор театру і кіно.
 Назаров Ілля Владиславович (* 1961) — кандидат економічних наук, доцент економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 Назаров Олександр Карпович  (1910—1987) — інженер-конструктор, суднобудівник, головний конструктор атомних підводніх човнів.
 Назаров Юрій Володимирович — російський актор.
 Назаров Юрій Леонідович (* 1977) — український ІТ-фахівець, державний та громадський діяч.
 Назаров Владислав Євгенійович (* 2001) — український ІТ-chief engineer.

Російські прізвища